Legerkamp
 Bivak (mieren)